Het ATP-tennistoernooi van Casablanca (officieel Grand Prix Hassan II) van 2014 vond plaats van 7 tot en met 13 april in het Marokkaanse Casablanca. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Het enkelspel werd gewonnen door Guillermo García López. Hij versloeg in de finale Marcel Granollers met 5-7, 6-4 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Jean-Julien Rojer en Horia Tecău. Zij versloegen in de finale Tomasz Bednarek en Lukáš Dlouhý met 6-2 en 6-2.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Casablanca
ATP-toernooi van Casablanca